Батосегачи има више значења:

 Батосегачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Батосегачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику